Ben-Hadade I
Ben-Hadade II
Ben-Hadade III